

Річка:
 Коломак — ліва притока річки Ворскли (басейн Дніпра)

Селище міського типу:
Коломак — Харківська область, Богодухівський район, адміністративний центр Коломацької селищної громади

Села:
 Коломак — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада
 Коломак — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада

Залізниця:
 Коломак — залізнична станція Сумської дирекції Південної залізниці